Matematyka: człon całkujący, człon różniczkujący
 Automatyka: człon proporcjonalny, człon opóźniający, człon oscylacyjny, człon inercyjny, człon automatyki
 Budownictwo: człon mostowy
 Człon (biologia) – (łc. articulus, membrum) w biologii, fragment ciała owada (np. odnóża)
 Człon (logika) – obiekt między którym zachodzi relacja (ang. term)
 Człon (kosmonautyka) – stopień rakiety nośnej
     Człon stolarski kombajn (formatyzerko czopiarka)

Zobacz też: członek